C19H22FN3O3 – formula molecolare dello enrofloxacina
C19H22FN3O3 – formula molecolare della grepafloxacina

Formule molecolari